Il singolare maschile  del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore David Pate che ha battuto in finale Terry Moor 6-3, 7-5.

Teste di serie

 Andrés Gómez (secondo turno)
 David Pate (quarti di finale)
 Ramesh Krishnan (quarti di finale)
 Terry Moor (finale)
 Tom Gullikson (secondo turno)
 Tim Gullikson (primo turno)
 Bob Green (terzo turno)
 Bruce Derlin (terzo turno)

 Mark Dickson (primo turno)
 Nduka Odizor (primo turno)
 David Pate (Campione)
 Sammy Giammalva (terzo turno)
 Rodney Harmon (primo turno)
 Steve Meister (secondo turno)
 Jay Lapidus (semifinali)
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 1984